Сен-Сюльпи́с-ле-Буа́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меймак. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19244.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 75 км восточнее Лиможа, в 50 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 70 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 34 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 23 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 23 активных работали 21 человек (13 мужчин и 8 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 11 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез